Le qualificazioni del singolare  dell'AEGON Championships 2016 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Kevin Anderson (qualificato)
  Vasek Pospisil (qualificato)
  Adrian Mannarino (qualificato)
  John Millman (ultimo turno)

  Jiří Veselý (ultimo turno, Lucky loser)
  Donald Young (qualificato)
  Dušan Lajović (primo turno)
  Samuel Groth (ultimo turno)

Qualificati 

  Kevin Anderson
  Vasek Pospisil

  Adrian Mannarino
  Donald Young

Lucky loser 

  Jiří Veselý

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

AEGON Championships 2016
ATP World Tour 2016